Когут, Кохут (, , ) — немецкая, польско-венгерская и украинская фамилия. Известные носители:

 Когут, Адам (1895—1940) — польский футболист, играл на позиции нападающего.
 Когут, Адольф (1848—1917) — немецкий писатель.
 Когут, Александр (1842—1894) — австро-венгерский и американский раввин и гебраист, автор «Арух ха-шалем».
 Когут, Андрей Андреевич (род. 1980) — украинский историк.
 Когут, Богдан Игоревич (род. 1987) — украинский футболист.
 Кохут, Вильмош (1906—1986) — венгерский футболист и тренер.
 Когут, Владимир Александрович (род. 1984) — украинский шоссейный и трековый велогонщик.
 Когут, Джордж Александр (1874—1933) — американский раввин и библиограф.
 Когут, Зенон (род. 1944) — канадский и украинский историк.
 Когут, Игорь Романович (род. 1996) — украинский футболист.
 Когут, Лев (1878—1947) — украинский общественно-политический деятель, журналист, издатель.
 Когут, Оксана Владимировна (род. 1969) — украинская театральная деятельница.
 Когут, Ольга Арнольдовна (1969—2023) — советская и украинская актриса, заслуженная артистка Украины.
 Кохут, Хайнц (1913—1981) — американский психоаналитик, основатель одного из современных направлений в психоанализе — селф-психологии.

См. также 
 Когоут
 Когуты
 Когутенко